Буре, Павел:
 Буре, Павел Владимирович (род. 1971) — советский и российский хоккеист.
 Буре, Павел Карлович (1810—1872) — петербургский купец, основатель торговой марки «Павел Буре»
 Буре, Павел Павлович (1842—1892) — поставщик Высочайшего Двора, купец 1-й гильдии.